Сан-Лоренсо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льевант. Расположен на востоке острова Мальорка. На юге граничит с муниципалитетом Манакор, на северо-востоке — с муниципалитетом Сон-Сервера, на севере — с муниципалитетом Арта.

По данным 2011 года, в муниципалитете проживает 8490 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sant Llorenç des Cardassar (Ajuntament / Consell de Mallorca)

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка